Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Aircel Chennai Open 2016 nastoupilo dvacet osm hráčů. Dvojnásobným obhájcem titulu byla švýcarská světová čtyřka Stan Wawrinka, která získala hattrick.

Vítězem dvouhry se stal nejvýše nasazený Stan Wawrinka, jenž ve finále zdolal chorvatskou turnajovou osmičku Bornu Ćoriće po dvousetovém průběhu 6–3 a 7–5. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo dvanáctý singlový titul na okruhu ATP Tour.

Wawrinka triumfoval na Chennai Open potřetí v řadě a celkově počtvrté při osmém startu, čímž se stal nejúspěšnějším hráčem turnaje. Šňůru vítězných finálových utkání prodloužil na sedm. Ćorić odehrál debutové finále na okruhu ATP Tour a v devatenácti letech se stal nejmladším finalistou okruhu od sezóny 2008.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Maharashtra Open
Sport v Indii v roce 2016
ATP World Tour 2016